NBV steht für:
 Nasen-Blas-Versuch, eine Kontrollmethode nach Zahnextraktionen
 Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging, die niederländische Behörde für Kommunikationssicherheit
 Norddeutsche Bundesverfassung, siehe Norddeutscher Bund

Abkürzung